Ribbe ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Ribbe (1860–1934), deutscher Insektenkundler
 Claude Ribbe (* 1954), französischer Historiker
 Johann Christian Ribbe (1755–1828), deutscher Fachmann für Tierheilkunde an der Universität Leipzig
 Lucie Ribbe (1898–1993), deutsche Malerin
 Wolfgang Ribbe (1940–2021), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Rippe (Begriffsklärung)